Sujith est un prénom pouvant désigner:

Prénom
, joueur srilankais de cricket
, joueur srilankais de cricket
, homme politique srilankais
 (né en 1985), cinématographe indien
, acteur indien
 (né en 1972), joueur indien de cricket
, cinématographe indien

Homonymie de prénom
Prénom indien